Сане́ев — русская фамилия. Известные носители:

 Санеев, Борис Григорьевич (род. 1943) — советский и российский экономист.
 Санеев, Виктор Данилович (1945—2022) — советский легкоатлет.
 Санеев, Евгений Иванович (1913—1975) — Герой Советского Союза.